Чируха:

 Чируха (приток Оби) — река в России, протекает в Новосибирской области, Алтайском крае. 
 Чируха (приток Северной Двины) — река в Российской Федерации, протекает в Архангельской области.